Saluti e baci (Gruß und Kuß, Veronika!) – film del 1933 diretto da Carl Boese
Saluti e baci – film del 1953 diretto da Maurice Labro e Giorgio Simonelli
Saluti e baci – programma televisivo del 1993 di RaiUno